David Mitchell peut désigner :
 David William Mitchell (1813-1859), illustrateur et zoologiste britannique ;
 David Mitchell (1969-), romancier anglais ;
 David Mitchel (1972-2000), criminel haïtien ;
 David Mitchell (1974-), acteur anglais.